Kolumn eller kolumner kan syfta på:

 Kolumn – lodrätt område inom typografi
 Kolumn – lodrätt område i en tabell
 Kolumn – en litterär framställning och en personlig tolkning, se krönika

Se även
 Kolumnist – en person som skriver krönikor i till exempel tidningar
 Kolonn – flera uppslag